Рейна́льдо Ка́рлос Ме́рло (; род. 20 мая 1950, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист и футбольный тренер.

Игровая карьера 
Рейнальдо Мерло провёл всю свою профессиональную карьеру футболиста в клубе «Ривер Плейт», где выступал в роли опорного полузащитника. Он был неотъемлемой частью команды, которая в период с 1975 по 1981 год 7 раз выигрывала чемпионат Аргентины. За свою карьеру игрока Мерло провёл более 500 игр за «Ривер Плейт», в том числе играл в 42 Суперкласико.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры игрока Рейнальдо Мерло начал работать тренером. Первоначально он тренировал небольшие клубы, а в 1989 году возглавил «Ривер Плейт». Затем он тренировал молодёжную и юношеские сборные Аргентины, боливийский «Боливар», чилийский «Депортес Темуко», колумбийский «Атлетико Насьональ», аргентинские «Чакарита Хуниорс» и «Бельграно».

Летом 2001 года Мерло был назначен главным тренером «Расинга» из Авельянеды. В первом же чемпионате команда под его руководством сумела впервые за 35 лет выиграть национальное первенство. Впоследствии он возглавлял аргентинские команды «Ривер Плейт», «Эстудиантес», «Росарио Сентраль» и «Дуглас Хейг», эквадорскую «Барселону», а также ещё дважды вставал у руля «Расинга». Однако работая с именитыми клубами, больше трофеев Мерло не выигрывал.

Достижения

В качестве игрока 
 «Ривер Плейт»
 Чемпион Аргентины (7): Мет. 1975, Нас. 1975, Мет. 1977, Мет. 1979, Нас. 1979, Мет. 1980, Нас. 1981

В качестве тренера 
 «Расинг Авельянеда»
 Чемпион Аргентины (7): Ап. 2001

Примечания

Ссылки 
 Профиль на transfermarkt.ru
 

Футболисты Аргентины
Футбольные тренеры Аргентины
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Тренеры ФК «Лос-Андес»
Тренеры ФК «Боливар»
Тренеры ФК «Депортес Темуко»
Тренеры ФК «Чакарита Хуниорс»
Тренеры ФК «Атлетико Насьональ»
Тренеры ФК «Бельграно»
Тренеры ФК «Расинг» Авельянеда
Тренеры ФК «Эстудиантес»
Тренеры ФК «Ривер Плейт»
Тренеры ФК «Барселона» Гуаякиль
Тренеры ФК «Росарио Сентраль»
Тренеры ФК «Колон»
Тренеры ФК «Расинг» Кордова